Novarese ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Novarese (1920–1995), italienischer Schriftendesigner
 Vittorio Nino Novarese (1907–1983), italienischer Kostümbildner, Artdirector und Drehbuchautor